FAR: Lone Sails — приключенческая компьютерная игра, разработанная швейцарской студией Okomotive.  Игра была выпущена для Microsoft Windows и macOS 17 мая 2018 года, а в 2019 году для Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch . 8 октября 2020 года состоялся выход в релиз на мобильных платформах iOS и Android.

Игровой процесс 

Игровой персонаж FAR управляет сухопутным кораблём, двигающимся через постапокалиптическую пустыню.  Корабль в игре представляет собой нечто среднее между колёсным локомотивом и парусным судном; его владелец в игре многократно перестраивал и усовершенствовал машину. Действие в игре показывается в режиме боковой прокрутки, и внутренности корабля показаны в разрезе. Для управления кораблём игрок должен перемещать единственного персонажа по внутренностям машины, поочерёдно занимая разные посты управления и нажимая кнопки, отвечающие за различные функции — например, включение двигателя или наполнение котла. В ходе игры части корабля могут быть повреждены и загореться — от игрока требуется потушить пожар и отремонтировать повреждённые системы. На пути через пустыню игрок также должен решать различные головоломки, чтобы иметь возможность продвинуться дальше, а также находить улучшения для корабля. В игре нет врагов, хотя игровой персонаж и может погибнуть — в этом случае игра возвращается к последней контрольной точке 

Хотя игра и начинается с погребения и прощания с могилой — возможно, отца, друга или наставника игрового персонажа, остальная часть истории игры преднамеренно туманна — любопытство игрока должно побудить его двигаться дальше. Игра показывает пейзажи мира, опустошённого некоей катастрофой — руины технически развитой цивилизации, высохшие океаны с остовами кораблей, бури и другие опасные погодные явления.

Разработка 
FAR началась в 2015 году как студенческий проект разработчика Дона Шмокера, в то время учившегося на программе бакалавриата в . Со временем к Шмокеру присоединились другие его товарищи по университету. При разработке игры Шмокер вдохновлялся кинетическими скульптурами Тео Янсена, книгой «Невероятные сечения» Стивена Бисти, фильмом «Простая история» и такими играми, как Journey и LittleBigPlanet. Разработчики стремились создать игру, в которой игрок был бы тесно связан с транспортным средством и испытывал эмоциональную привязанность к кораблю. Игра была разработана на движке Unity. Разработчики использовали Blender и Adobe Photoshop для создания 3D- и 2D-графики соответственно.

Отзывы и награды 

Обозреватель Mashable Анна Вашенко назвала FAR одной из своих любимых игр, представленных на E3 2016,  «простой, но прекрасной игрой». Крис Ливингстон из PC Gamer, ознакомившийся с игрой на GDC 2017, назвал FAR «одной из самых интуитивно понятных игр», в которых он играл, также высоко оценив визуальный дизайн и музыку. Чарли Холл с сайта Polygon писал, что игре «без слов удается передать больше смысла, чем многим большим ААА-играм этого года». Кайл Хиллиард из Game Informer высоко оценил способность игры создавать привязанность игрока к кораблю, проработку мира и головоломки. Обозреватель GameSpot особо отметил визуальный стиль и лёгкость игры. Эдвин Эванс-Тирвелл из Eurogamer порекомендовал игру, назвав ее «задушевным приключением» и положительно оценив темп игры и игровое окружение. 

Игра стала финалистом в категории «Лучшая студенческая игра» на Independent Games Festival в 2017 году. Она также была номинирована на премию «Лучший визуальный дизайн» на церемонии Golden Joystick Awards в 2018 году.

Примечания

Внешние ссылки 

  
 Веб-сайт Okomotive 
 Веб-сайт Mister Whale's Game Service 

Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для macOS
Игры для Windows
Компьютерные игры 2018 года
Игры на движке Unity